Kian steht für:

 Kian (Vorname), einen englischen sowie persischen männlichen Vornamen (mit Namensträgern)
 Kian (Rind) (1997–2013), rotbunter Besamungsbulle

Siehe auch:
 Cian
 Giyan, Stadt in der Provinz Hamadan, Iran